

Girone G

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Promossa in Lega Pro Seconda Divisione 2013-2014.
 Qualificate ai play-off o play-out.
      Qualificata per i play-off nazionali.
      Retrocessa in Eccellenza 2013-2014.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa 
In caso di pari punti per promozioni o retrocessioni si disputava uno spareggio.

Note
Il Civitavecchia ha scontato 6 punti di penalizzazione.
L'Hyria Nola e il Progetto Sant'Elia hanno scontato 1 punto di penalizzazione.

La Casertana è stata poi ripescato in Lega Pro Seconda Divisione 2013-2014.
Il Budoni e l'Anziolavinio sono state poi ripescate in Serie D 2013-2014.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out

Girone H

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Promossa in Lega Pro Seconda Divisione 2013-2014.
 Qualificate ai play-off o play-out.
      Qualificata per i play-off nazionali.
      Retrocessa in Eccellenza 2013-2014.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa 
In caso di pari punti per promozioni o retrocessioni si disputava uno spareggio.

Note
Il Matera e il Sant'Antonio Abate hanno scontato 2 punti di penalizzazione.
Il Nardò ha scontato 1 punto di penalizzazione.

Il Foggia è stato poi ammesso in Lega Pro Seconda Divisione 2013-2014 a completamento di organico.

Il Grottaglie è stato poi ripescato in Serie D 2013-2014.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out 
In questo girone si è disputato un solo play-out in quanto il distacco fra terzultima e sestultima è stato superiore a 8 punti.

Girone I

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Promossa in Lega Pro Seconda Divisione 2013-2014.
 Qualificate ai play-off o play-out.
      Qualificata per i play-off nazionali.
      Retrocessa in Eccellenza 2013-2014.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa 
In caso di pari punti per promozioni o retrocessioni si disputava uno spareggio.

Note
Il Noto ha scontato 3 punti di penalizzazione.
Il Messina, l'Acireale e il Nissa hanno scontato 1 punto di penalizzazione.

Il Cosenza è stato poi ripescato in Lega Pro Seconda Divisione 2013-2014 a completamento di organico.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Play-off

Semifinali

Finale

Play-out

Note

Voci correlate 
 Serie D 2012-2013
 Serie D 2012-2013 (gironi A-B-C)
 Serie D 2012-2013 (gironi D-E-F)
 Coppa Italia Serie D 2012-2013

Calcio nel 2012
Calcio nel 2013
2012